Harald Noack ist der Name folgender Personen:

* Harald Noack (Politiker, 1945) (* 1945), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Harald Noack (Politiker, 1949) (* 1949), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)